Harristown bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Harristown (Illinois)
 Harristown (Maryland)
 Harristown (Pennsylvania)
 Harristown (South Carolina)

Ort in Irland:
 Harristown (Waterford) mit dem Entrance Grave von Harristown